Че́ська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь країни Чехії.

 Чеська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Чеська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Чеська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Чеська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці